Dunston peut faire référence à :

Patronyme

Bryant Dunston (né en 1986), joueur de basket-ball américain, naturalisé arménien
John Dunston (né en 1952), professeur britannique
Richard Dunston, constructeur de navires anglais
Shawon Dunston (né en 1963), joueur de baseball américain

Toponyme

Royaume-Uni
Dunston, quartier de Gateshead dans le Tyne and Wear
Centrale électrique de Dunston, ancienne centrale électrique au charbon, aujourd'hui démolie
Pilier Dunston, monument du Lincolnshire
Dunston, localité du Derbyshire
Dunston, localité du Devon
Dunston, village du Lincolnshire
Dunston, village du Norfolk
Dunston, village du Staffordshire

Trinité-et-Tobago
Dunston, grotte de lacordillère septentrionale